BHD steht für:
 Bahrain-Dinar, Währung in Bahrain (nach ISO 4217)
 George Best Belfast City Airport, Nordirland (IATA-Code)
 Brusthöhendurchmesser von Bäumen
 Bünting Handel und Dienstleistung GmbH & Co. KG siehe Bünting-Gruppe
 Lucian Bernhard, vom Künstler als Monogramm benutzt

bhd steht für:
 Bhadrawahi (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialekts Mandeali der Himachali-Sprache, einer indoarischen Sprache in Mandi (Distrikt) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh

Abkürzung